Meij ist der Familienname folgender Personen:

 Amber van der Meij (* 2001), niederländische Handballspielerin
 Henriëtte van der Meij (1850–1945), niederländische Journalistin
 Jan van der Meij (1937–2002), niederländischer Fußballspieler
 Jette van der Meij (* 1954), niederländische Schauspielerin
 Johan de Meij (* 1953), niederländischer Komponist und Dirigent
 Sancia van der Meij (* 1981), niederländische Biologin

Siehe auch:
 Mei
 Mey
 Mej